Název Olešenský potok má více vodních toků:

 Olešenský potok (přítok Berounky) – pravostranný přítok Berounky v okrese Rokycany
 Olešenský potok (přítok Blatské stoky) – pravostranný přítok Blatské stoky v okresech České Budějovice a Tábor
 Olešenský potok (přítok Hamerského potoka) – pravostranný přítok Hamerského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Olešenský potok (levostranný přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy u Přibyslavi protékající okresy Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod
 Olešenský potok (pravostranný přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v Ledči nad Sázavou protékající okresy Kutná Hora a Havlíčkův Brod
 Olešenský potok (přítok Úslavy) – levostranný přítok Úslavy v okresech Plzeň-jih a Plzeň-město